Das Saudi International 2005 fand vom 16. bis 20. Dezember 2005 in al-Chubar, Saudi-Arabien statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2005/06 und gehörte zur Kategorie Super Series Platinum. Es war mit 127.500 US-Dollar dotiert.
 
Das Endspiel gewann Jonathon Power gegen Anthony Ricketts mit 11:4, 11:9, 4:11 und 11:5.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon waren acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die 16 besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Bandare Alotaibi einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2005/06
2005